Karol III Dobry (ur. 10 października 1486 w Chazey, zm. 17 sierpnia 1553 w Vercelli) – książę Sabaudii w latach 1504–1553.

Filibert II był najstarszym synem Filipa II z dynastii sabaudzkiej i jego drugiej żony - Klaudii z Brosse, córki Jana I, hrabiego Penthièvre. W 1521 w Villefranche ożenił się z  infantką Beatrycze Portugalską (1504–1538), córką Manuela I Szczęśliwego, króla Portugalii. Dzięki temu małżeństwu Karol został szwagrem cesarza Karola V, męża Izabeli Portugalskiej. Z żoną doczekał się dziewięciorga dzieci, z których jedynie syn Emanuel Filibert dożył wieku dorosłego:
 Adrian Jan Amadeusz (1522–1523)
 Ludwik (1523–1536)
 Emanuel Filibert (1528–1580), książę Sabaudii
 Katarzyna (1529–1536)
 Maria (1530–1531)
 Izabela (1532–1533)
 Emanuel (1533)
 Emanuel (1534)
 Jan Maria (1537–1538)

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) kawaler, a od 1504 Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu), który po jego reformie w 1518 r. otrzymał obecną nazwę.

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1486
Zmarli w 1553